UDP steht für:

 ein Netzwerkprotokoll, siehe User Datagram Protocol
 ein Nukleotid, siehe Uridindiphosphat, 
 un-degradable protein, siehe Pansenbeständiges Protein
 eine chilenische Privatuniversität, siehe Universität Diego Portales

Parteien:
 eine ehemalige Partei in Nordirland, siehe Ulster Democratic Party
 eine portugiesische Partei, siehe União Democrática Popular
 eine Partei in Belize, siehe United Democratic Party (Belize)
 eine gambische Partei, siehe United Democratic Party (Gambia)
 eine Partei in Südkorea, siehe United Democratic Party (Südkorea)
 eine ehemalige deutsche Kleinpartei, siehe Unternehmen Deutschland

Abkürzung